Die SuperLiga 2009/10 (offiziell: Jelen SuperLiga) war die vierte Saison der höchsten serbischen Fußballliga. Partizan Belgrad war durch den Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal in der vorherigen Saison Titelverteidiger der SuperLiga 2009/10. Die Spielzeit begann am 15. August 2009 und endete am 16. Mai 2010.

Neuerungen 
2009/10 spielten erstmals 16 statt 12 Teams in der Liga. Daher bestand die Spielzeit für jedes Team aus 30 statt aus 33 Partien, denn nun wurde die Liga nur noch mit Hin- und Rückrunde statt wie zuvor mit 3 Runden ausgespielt. Wegen der Ligavergrößerung gab es mit BSK Borča, das für den einzigen Absteiger der Vorsaison, Banat Zrenjanin, nachrückte, FK Smederevo, FK Mladi Radnik, Spartak Zlatibor Voda und Metalac vier Neulinge aus der zweiten Liga.

Saisonverlauf 
Partizan Belgrad verteidigte den Titel und wurde damit zum 22. Mal Fußballmeister. Damit blieb der Klub weiterhin Rekordmeister mit drei Titeln in vier Jahren des Bestehens der Liga. Partizan Belgrad blieb zudem in allen 30 Spielen ungeschlagen. Bereits nach dem vorletzten Spieltag war dem Klub durch ein 3:0 bei OFK Belgrad und einer überraschenden 1:3-Niederlage von Verfolger Roter Stern Belgrad gegen BSK Borča der Titel nicht mehr zu nehmen. Als erster Absteiger stand Neuling Mladi Radnik fest, dem Verein fehlten am Ende fünf Punkte auf den rettenden 14. Platz, den Hajduk Kula belegte. In die zweite Liga folgte Mladi Radnik Napredak Kruševac, die nur einen Punkt Rückstand auf Hajduk aufwiesen. Während sich Partizan für die UEFA Champions League qualifizierte, erreichten Pokalsieger und Vizemeister Roter Stern, OFK und Spartak Zlatibor Voda die UEFA Europa League.

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ausführliche Ergebnisse auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10